Anglosaské rodné jméno Clark [klárk] existuje také jako příjmení:

 Abraham Clark (1726–1794) – americký politik
 Adele Goodman Clark (1882–1983) – americká malířka a sufražetka
 Ciaran Clark (* 1989) – anglicko-irský fotbalový obránce
 Colin Clark – více osob
 Dave Clark (* 1942) – anglický hudebník
 Dick Clark (Richard Wagstaff Clark, 1929–2012) – americký moderátor
 Dodie Clark (* 1995) – britská zpěvačka
 Ellery Clark (1874–1949) – americký atlet, skokan do výšky, první olympijský vítěz
 Ernest Ellis Clark (1869–1932) – anglický malíř
 Gary Clark, Jr. (* 1984) – americký zpěvák a kytarista
 Gene Clark (1944–1991) – americký hudebník
 George Bassett Clark (1827–1891) – americký astronom
 Hadden Clark (* 1952) – americký sériový vrah
 Helen Clarková (* 1950) – novozélandská politička
 Charles Walter Clark (1885–1972) – anglický architekt
 Chris Clark (* 1976) – americký hokejista
 Jearl Milesová Clarková (* 1966) – americká atletka
 Jeremiah Clark (1674–1707) – anglický barokní hudební skladatel
 Jim Clark (1936–1968) – skotský pilot Formule 1, dvojnásobný mistr světa
 Joe Clark (* 1939) – kanadský politik
 John Bates Clark (1847–1938) – americký neoklasický ekonom
 Kate Freeman Clark (1875–1957) – americká malířka
 Katerina Clark (* 1941) – americká slavistka
 Le'Raven Clark (* 1993) – hráč amerického fotbalu
 Laurel Clarková (1961–2003) – americká lékařka a astronautka
 Marjorie Clarková (1909–1993) – jihoafrická atletka
 Mark W. Clark (1896–1984) – americký generál
 Mary Higgins Clark (1927–2020) – americká spisovatelka irského původu
 Petula Clarková (* 1932) – britská herečka a zpěvačka
 Ramsey Clark (1927–2021) – americký advokát a aktivista mírového hnutí
 Rose Clarková (1852–1942) – americká malířka a fotografka
 Sarah Clarková (* 1978) – britská judistka
 Sonny Clark (1931–1963) – americký jazzový klavírista
 Susanna Clarková (* 1959) – britská spisovatelka
 Walter Van Tilburg Clark (1909–1971) – americký spisovatel
 Wendel Clark (* 1966) – kanadský lední hokejista
 Wesley Clark (* 1944) – americký generál
 William Clark (1770–1838) – americký objevitel a voják
 William P. Clark (1931–2013) – americký politik

podobné jméno
 Clarke

křestní jméno
 Clark Gable – americký herec

Anglická příjmení